Война́ трёх Ге́нрихов — название двух военных конфликтов Средневековья:
 Война трёх Генрихов (977) — восстание в Баварии против императора Священной Римской империи Оттона II.
 Война трёх Генрихов (1584—1589) — события периода религиозных войн во Франции 1562—1598 годов.